Slovo blizzard může znamenat:

 blizard (velmi chladná sněhová vichřice)
 zkrácené označení pro společnost Blizzard Entertainment
 povídka Karla Maye Blizzard